Пушкинское муниципальное образование — городское поселение в Советском районе Саратовской области России.

Административный центр — рабочий посёлок (посёлок городского типа) Пушкино.

История 
Создано в 2015 году. В 2018 году в его состав были включены все населённых пункты упразднённых Культурского и Наливнянского муниципальных образований.

Население

Населённые пункты 
В состав городского поселения входят 10 населённых пунктов, в том числе 9 сельских и 1 городской (рабочий посёлок)

Примечания 

Муниципальные образования Советского района Саратовской области
Городские поселения Саратовской области